Tetraclita är ett släkte av kräftdjur. Tetraclita ingår i familjen Tetraclitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havstulpaner
Tetraclita